Чемпион чемпионов () — ежегодное футбольное соревнование, проводящееся с 1942 года. До возрождения турнира в начале XXI века турнир носил формат традиционного европейского Суперкубка, когда борьбу за трофей вели чемпион Мексики и обладатель Кубка страны. После возрождения турнир стали оспаривать два равноценных чемпиона Мексики прошедшего сезона — то есть чемпионы Апертуры и Клаусуры.

В связи с возрождением Кубка Мексики в 2014 году был учреждён новый турнир, название которого на испанском языке — Supercopa MX. Суперкубок Мексики оспаривают победители двух кубковых турниров, проводившихся в ходе минувшего сезона — Кубка Апертуры и Кубка Клаусуры, и его не следует путать с турниром «Чемпион чемпионов», которому посвящена данная статья.

История

Традиционный турнир 
Турнир зародился в 1942 году. Трофей был подарен президентом страны Мануэлем Авилой Камачо. С 1942 по 1995 годы соревнование представляло собой матч между чемпионом высшей лиги и чемпионом Кубка Мексики, в котором определялся «Чемпион чемпионов» года. Традиционно матч (за исключением 1968 и 1988 годов, когда «Чемпион чемпионов» разыгрывался в двух матчах) проводился по окончании сезонов лиги и кубка, обычно в столице страны — городе Мехико.

Если клуб становился победителем обоих главных турниров года — чемпионата и Кубка Мексики — ему присваивалось звание «суперчемпиона» (Campeonísimo) и трофей «Чемпиона чемпионов» вручался клубу автоматически. Такое случилось лишь пять раз за историю соревнования («Леон» в 1949 году, «Крус Асуль» в 1969-м, «Гвадалахара» в 1970-м, «Пуэбла» в 1990-м и «Некакса» в 1995-м).

Новая эра 
После сезона 1996 года формат «Чемпиона чемпионов» претерпел изменения. Сначала чемпионат страны перешёл на новый формат, появились два коротких чемпионата — Апертура и Клаусура (ранее — Летний и Зимний чемпионаты). Затем в 1997 году Федерация футбола Мексики прекратила турнир Кубка Мексики. В связи с изменениями, «Чемпион чемпионов» перестал разыгрываться с 1996 по 2001 год. После возрождения «Чемпиона чемпионов» в сезоне 2002/03 он стал разыгрываться между чемпионами Апертуры и Клаусуры.

После сезона 2006/07 до сезона 2011/12 «Чемпион чемпионов» не разыгрывался.

В 2012 году лига возродила Кубок Мексики, по этой причине с 2014 года стал разыгрываться новый турнир — Суперкубок Мексики — между обладателями Кубка Апертуры и Кубка Клаусуры прошедшего сезона.

Победители по годам 
Источник: Mexico — List of Super Cup Winners
Жирным шрифтом выделен клуб, завоевавший суперкубок.

* «суперчемпион» (Campeonísimo)

 : Чемпион по умолчанию

Победы по клубам 

* клуб стал «суперчемпионом» (Campeonísimo), выиграв и чемпионат лиги и Кубок Мексики

См. также 
 Чемпионат Мексики по футболу
 Кубок Мексики по футболу

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Мексики на rsssf.com

Мексика
Футбольные соревнования в Мексике